Palla bezeichnet:
 ein Frauengewand aus der Römerzeit, siehe Palla (Gewand)
 ein Teil der traditionellen römischen Brautkleidung, siehe Palla galbeata
 ein Parament in der römisch-katholischen und lutherischen Liturgie, siehe Palla (Liturgie)
 eine antike Stadt an der Südostküste Korsikas, siehe Palla (Korsika)
 ein beliebtes Ballspiel in der Toskana, siehe Palla eh!
 das Gelände der ehem. VEB Textilwerke Palla in Glauchau, siehe Palla (Glauchau)

Palla ist der Familienname folgender Personen:
 Palla (Troubadour), Troubadour aus Santiago de Compostela am Hof von Alfons VII. (León) im 12. Jahrhundert
 Anton Palla (1836–1925), böhmischer Eisenbahnfachmann
 Edmund Palla (1885–1967), österreichischer Sozialpolitiker
 Eduard Palla (1864–1922), österreichischer Botaniker
 Evelyn Palla (* 1973), österreichische Managerin
 Francesco Palla (1954–2016), italienischer Astronom
 Marian Palla (* 1953), tschechischer Schriftsteller, bildender Künstler und Publizist
 Rudi Palla (* 1941), österreichischer Autor und Filmemacher
 Stephan Palla (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Ursula Palla (* 1961), Schweizer Künstlerin

Siehe auch:
 Pala